Арга́-Сала́ () — топоним в России якутского происхождения.

Название в переводе с означает «западный проток».

 Арга-Сала — река, левый приток р. Оленёк
 Арга-Сала — падь северо-западнее истока р. Арга-Сала, координаты 61°23'	121°14’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Чиербелях, координаты 61°21'	121°19’.
 Арга-Сала — падь на правом берегу р. Туойдах, координаты 61°26'	121°43’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Тас-Катахпут, координаты 60°44'	131°02’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Багысахтыр, координаты 59°35'	127°39’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Уэттях, координаты 60°01'	129°17’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Тангха, координаты 60°37'	130°36’.
 Арга-Сала — река, левая составляющая р. Хатынг-Ары, координаты 61°29'	114°33’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Кукакы, координаты 61°38'	114°49’.
 Арга-Сала — река, верхнее течение р. Аччыгый-Меличян, координаты 61°09'	118°42’.
 Арга-Сала — река, правая составляющая р. Хосуруолах, координаты 60°48'	118°41’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Орто-Сала, координаты 60°58'	119°05’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Туорчаны, координаты 60°15'	121°53’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Куойка, координаты 70°41'	120°22’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Сыаргалах-Сала, координаты 71°50'	120°43’.
 Арга-Сала — река, левая составляющая р. Огоннёр-Юряге, координаты 69°41'	137°15’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Саха-Артыга, координаты 68°47'	131°17’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Оччугуй-Юрях, координаты 68°07'	135°48’.
 Арга-Сала — падь, координаты 63°52'	118°28’в левобережье р. Марха.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Чуорка, координаты 67°24'	130°03’.
 Арга-Сала — река, левая составляющая р. Ынахсыт, координаты 65°25'	121°28’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Эвканя, координаты 67°50'	137°53’.
 Арга-Сала — озеро, между р. Кюндекян и р. Кыта, координаты 64°10'	126°30’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Сымалабыт, координаты 66°31'	136°02’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Батагай, координаты 67°31'	134°58’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Орто-Сала, координаты 66°19'	142°06’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Балаганнах, координаты 64°31'	143°53’.
 Арга-Сала — ручей левый приток р. Хангалас, координаты 65°04'	142°27’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Улахан-Бильлях, координаты 66°54'	137°32’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Куокуй, координаты 66°46'	137°14’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Бёрёлёх, координаты 66°24'	133°40’.
 Арга-Сала — река, левая составляющая р. Камыка, координаты 66°08'	149°35’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Сырдыр, координаты 66°10'	144°32’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Нуотара, координаты 60°48'	133°28’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Орто-Хоргоччума, координаты 65°23'	120°11’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Нэмкучэн, координаты 69°53'	138°45’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Тирехтях, координаты 64°01'	144°40’.
 Арга-Сала — река, левый исток р. Тыках, координаты 68°01'	133°10’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Кубалах, координаты 69°02'	131°20’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Сюнгюде, координаты 69°11'	120°45’.
 Арга-Сала — река, левый приток р. Холболох, координаты 63°59'	116°21’.
 Арга-Сала — падь в правобережье р. Улэгир, координаты 64°26'	117°07’.
 Арга-Сала — река, правый приток р. Дыл-Юрях, координаты 65°15'	119°44’.
 Арга-Салар — река, левая составляющая р. Уэль-Тирехтях, координаты 67°03'	121°43’.

Примечания